Vladimirovac je lahko:
 Vladimirovac, Gradina (Hrvaška)
 Vladimirovac, Alibunar (Srbija)